Stati Uniti d'America
 Mount Joy – comunità non incorporata della Contea di Sussex, Delaware
 Mount Joy – township della Contea di Adams, Pennsylvania
 Mount Joy – borough della Contea di Lancaster, Pennsylvania
 Mount Joy – township della Contea di Lancaster, Pennsylvania